Сан-Франци́сская и Калифорни́йская епархия — епархия Американского экзархата Русской Православной Церкви.

История 
Была учреждена в 1946 году как епархия Московского Патриархата. Существовала параллельно с одноимёнными епархиями Русской зарубежной церкви и Северо-Американской митрополии.

Епархия просуществовала до дарования автокефалии Северо-Американской митрополии в 1970 году, когда Московский Патриархат упразднил все свои епархии в Северной Америке, а приходы Сан-Францисской епархии, пожелавшие остаться в составе Московского патриархата, были включены в состав патриарших приходов в США.

Епископы 
 Антоний (Васильев) (1947 — 24 июня 1952)
 Феодор (Текучёв) (июль 1952 — ноябрь 1956)
 Дионисий (Дьяченко) (14 декабря 1958 — октябрь 1960)
 Марк (Шавыкин) (2 февраля 1969 — 10 апреля 1970)

Ссылки 
 Сан-Францисская епархия на сайте «Русское православие»

Исторические епархии Русской православной церкви